Санта-Марія-да-Фейра — португальська власна назва.

Топоніми

Санта-Марія-да-Фейра — муніципалітет.
 Санта-Марія-да-Фейра (Бежа) — парафія.